Drona ist:

 Drona (Mythologie), der Lehrer der Kauravas und Pandavas in der Mahabharata
 Leo Murphy Drona (* 1941),  emeritierter Bischof von San Pablo